Wesley Pipes (nascido em 20 de janeiro de 1969, em Mississippi) é um ator pornográfico norte-americano. Entrou para a indústria do cinema adulto em 1998, aos 29 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos afro-americanos
Naturais do Mississippi